Villefort (Aude) – comune francese
 Villefort (Lozère) – comune francese